Suchonica vladimiri — вид вымерших рептилиоморф из семейства  хрониозухид. Известен из верхнепермских отложений (верхний татарский отдел) на реке Сухона у деревни Полдарса Великоустюгского района Вологодской области России. Типовой и единственный вид рода Suchonica.

Название 
Назван в честь палеоихтиолога Владимира Машина.

Описание 
Туловищные щитки узкого типа (длина крыльев щита превышает их ширину). Вентральные щитки не сливается с нервным стволом. Дорсальная поверхность щитков орнаментирована пектинатной скульптурой.

Отличается от родов Jarilinus, Chroniosaurus и Chroniosuchus узкими туловищными щитками. От родов Chroniosuchus, Uralerpeton и Jarilinus — пектинатным типом дермального скульптирования щитков. От родов Chroniosuchus и Jarilinus — отсутствием продольных крист на дорсальной поверхности щитка. От рода Uralerpeton тем, что щитки не сливаются с нервными стволами.

Примечания

Литература

Ссылки 
 .

Хрониозухии
†
Рептилиоморфы пермского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1999 году
Фоссилии из пермских отложений России